Абдали ( или ) — многозначное слово. При написании латиницей и кириллицей по правилам практической транскрипции может объединять несколько слов имеющих в арабской орфографии разное написание.

 Абдали — 40 праведников, персонажи мусульманской мифологии.
 Абдали — одно из пуштунских племён. Ахмад-шах Абдали — основатель Дурранийской империи (Афганиста).
 Абдали — династия султанов Султаната Лахедж (Йемен).
 Абдали (Кувейт) — приграничный населённый пункт провинции Эль-Джахра на дороге в Ирак ().
 Абдали (Иордания) — один из районов Аммана.
 Абдали (ракета)

См. также 
 Абдал